Wezel (dier), klein roofdier

Geografie
 Wezel (België), kerkdorp in de Belgische gemeenten Balen en Mol
 Wezel (Nederland) buurtschap in de Nederlandse gemeente Wijchen
 Wezel (Duitsland), Duitse stad bij de Nederlands-Duitse grens (Duits: Wesel)
 een topografische aanduiding met de betekenis 'bos, houtwal bij het water' soms ook gespeld als Weezel, Wesele, Wesel, terug te vinden in sommige namen van dorpen of gemeenten: Wuustwezel, 's-Gravenwezel, het Duitse Wesel

Personen
 Anneke Wezel

Zie ook 
 Weezel
 Wesel